La competizione 20 km individuale maschile di biathlon ai XXI Giochi olimpici invernali si è svolta il 18 febbraio al Whistler Olympic Park presso Vancouver, in Canada.

Risultati 

20